Мачът е квалификция за европейското първенство по футбол Англия'96. Игран е на 7 юни 1995. Мачът се играе на стадион Васил Левски в София. България побеждава с 3 – 2, с голове на Христо Стоичков и Емил Костадинов.

Статистика

Източници 

Европейско първенство по футбол 1996
Мачове на Националния отбор по футбол на България